Void może oznaczać:
 słowo kluczowe w językach programowania wskazujące na pusty typ danych
 Void-Vacon miejscowość w departamencie Meuse
 Void (grupa muzyczna) – amerykański zespół wykonujący punk-rock
 pseudonim jednego z członków zespołu muzycznego Deathcamp Project
 Void Linux – dystrybucję Linuksa
 Według niektórych wierzeń jest to esencja pustki, piąty żywioł, symbolizowany przez górny wierzchołek Gwiazdy Jedności.